Консульство Солдайя — административно-территориальное образование в составе генуэзских колоний в Крыму. По мнению историков, образовано в 1380 или 1381 году как орган управления исторически сложившейся округи Солдайи, включавший 18 тяготеющих к городу селений, при этом сама Солдайя была захвачена генуэзцами ещё в 1365 году.

Правовой статус 
Консул Солдайи назначался «советом попечителей» в Генуе, от имени Великой Коммуны Генуи (с 1454 года — протекторами банка Св. Георгия), но непосредственно подчинялся не Генуе, а Кафе. «…Консул Солдайи, — говорится в уставе, — обязан повиноваться приказаниям господина консула Кафы, когда они дозволены законом и справедливы, под угрозой лишиться своей должности».

Консульская канцелярия состояла из письмоводителя и письмоводителя для ведения дел на греческом языке, переводчика, знающего латинский, греческий и татарский языки, двух рассыльных и двух служителей; «для службы и поручений» имелись восемь конных стражников-аргузиев. При консуле Солдайи состоял попечительный комитет, своего рода консультативно-контрольный орган, который назначался консулом совместно с прежним составом попечительного комитета из «…честных жителей Солдайи, одного латина, другого грека». Комитет ведал хранением оружия и запасов продовольствия крепости. Члены попечительного комитета при вступлении в должность обязаны были сделать опись всего оружия и провианта, находящегося в крепости, а по окончании службы отчитаться перед своими преемниками. В задачи попечительного комитета, кроме прочего, входил надзор за городскими работами

География 
Консульство занимало территорию на юго-восточном побережье полуострова, почти совпадая с современными границами городского округа Судак. В договорах 1380 и 1381 года не дается перечня поселений, которые перешли под юрисдикцию колонии, поэтому в научной литературе до настоящего времени нет устоявшегося мнения, базирующегося на сведениях архивных документов Генуи, о границах владений консульства Солдаи. Названия восемнадцати селений округи Солдайи были собраны по материалам массарий (бухгалтерских книг) казначейства Каффы, в латинской транскрипции они выглядели так (некоторые легко идентифицируются с современными, что признаётся практически всеми):

 Coxii, или Cosio (Коз)
 Sancti Johannis
 Tarataxii (Таракташ)
 Louolli-Volli (Ворон)
 Sille-Tasili (Шелен)
 Sdaffo,

 Canecha (Канака)
 Carpati (Арпат)
 Scuto (Ускут)
 Bezalega
 Buzult
 Cara

 Diauollo
 Carlo
 Sancti Erigni
 Saragaihi (Карагач)
 Paradixii
 Cheder

По остальным существуют варианты локализации:
 Sancti Johannis — А. Л. Бертье-Делагард размещал в долине Ай-Ван (вблизи Таракташа), А. А. Васильев и С. Г. Бочаров считали, что это Куру-Узень, Э. А. Чернов, в работе 2017 года, обосновывает идентификацию с долиной Ай-Ван.
 Sdaffo — у Бертье-Делагарда это долина Ставлухор в нескольких километрах от Ускута, у Васильева Edi-Evler, Бочаров размещал селение в Сотере, Чернов считает, что это Тувак.
 Bezalega — Бертье-Делагард привязывал селение к несуществующему к началу XIX века Беш-эв-эли, Бочаров считал, что это Кучук-Узень, Чернов — что Улу-Узень.
 Buzult — Бертье-Делагард и Васильев определяли селение как Эль-Бузлы, Бочаров — как Туак, Чернов определяет как Копсель.
 Cara (Cara ihoclac) — у Бертье-Делагарда — Каргалык, у Васильева Токлук либо Кутлак, Бочаров считал Cara ihoclac Кутлаком, а Чернов Токлуком.
 Diauollo — у Бертье-Делагарда не связана ни с одним географическим пунктом, у Васильева — Туак, Бочаров — Копсель, Чернов определяет, что это Ворон.
 Carlo (Carfo) — Бертье-Делагард помещал в Юкары-Тайган, Васильев — Кутлак, Бочаров и Чернов считали, что имелся в виду Капсихор.
 Paradixii — Бертье-Делагард считал, что это Орталан, Васильев предполагал, что селению соответствуют некие развалины вблизи Судака, Бочаров считал, что Токлук Чернов — Кутлак.
 Cheder (Chidir) — Бертье-Делагард считал, что это Чардаклы, Бочаров, что Ай-Серез, Чернов определяет, как исчезнувшее селение Ай-Георгий.

Современные историки высказывают различные версии о территории консульства: по Бочарову, западная граница консульства проходила между селениями Скути и Канака (delo Canecha), Чернов считает, что по Демерджи-Яйле, отделяющей феодоритскую крепость Фуна от солдайского Мегапотама, а на востоке — по хребту Эчки-Даг. Северную описал Эвлия Челеби: «Западная часть этого Сувуксу — владение хана, а восточная и кыбловая стороны — османские».

История 
После захвата Солдайи генуэзцами в 1365 году со временем под её контроль перешли соседние селения (всего 18 деревень); договором от 28 ноября 1380 года, подписанным наместником Солхата Яркассом (Jharcas) (от имени хана) и консулом Каффы Джанноне дель Боско (от имени Великой Коммуны Генуи) и подтверждённым договором 23 февраля 1381 года (с новым наместником Элиасом (Ильясом)), в управление Генуе был переданы район Солдайи с 18 селениями её округи. Мирный договор, заключённый 12 августа 1387 г., среди прочих пунктов окончательно закрепил права Генуи на селения округи Солдайи. В административном отношении вся эта территория составила Солдайское консульство, подчинённое Кафе.

История консульства закончилась в 1475 году, после завоевания генуэзских колоний османскими войсками под командованием Гедик Ахмед-паши. После осады и штурма Солдайи укрывшихся в церкви последних защитников крепости во главе с последним консулом Солдайи Христофоро ди Негро сожгли заживо. Территория консульства практически в неизменном виде была включена в Судакский кадылык эялета Кефе.

Экономика 
Во времена венецианцев Солдайя была основным торговым портом Крыма, генуэзцы же запретили купеческим кораблям заходить в гавань Солдайи, направляя их в Кафу, туда же постепенно перебираются торговцы и ремесленники и город теряет былое торговое значение, став военно-административным пунктом региона. В экономике Солдайи все большую роль приобретало сельское хозяйство; об этом свидетельствуют документы XV века: в уставе Каффы 1449 года подчёркивалась роль виноградарства и виноделия в хозяйственной деятельности солдайцев. Бюджет консульства состоял из налога на виноградники и из половины суммы штрафов с жителей, обнаруженных на улицах города после вечернего колокольного звона. Средства шли на ремонтные работы и другие издержки, необходимость которых могла быть признана консулом.

Примечания 

Генуэзские колонии в Крыму
Средневековая история Крыма